Михаил Сергеевич Сергушев (настоящее имя — Маркел Прокопьевич Аксёнов, 1886, Коровино, Богородский уезд — 30.10.1930, Москва) — участник революционного движения в России.

Биография 
Родился в 1886 году в деревне Коровине Московской губернии в крестьянской семье. Был рабочим Дулёвской фабрики фарфоровой посуды Богородского уезда Московской губернии, Рижской фабрики фарфоровой посуды.

Революционную деятельность начал в Риге. Член РСДРП с 1904 года. За принадлежность к боевой дружине и революционную деятельность 27 декабря 1905 года был арестован, в марте 1907 года — осуждён к высылке на вечное поселение в село Осиновое (Туруханский край, Енисейская губерния), где продолжил партийную работу. В 1913 году попал под амнистию в честь трехсотлетия дома Романовых.

В 1914-1915 гг. проживал в Красноярске, вёл партийную организационную работу, за что и был в 1916 году вновь арестован и осуждён к административной высылке назад в Туруханский край. 
6(19).3.1917 г. в связи с событиями Февральской революции вышел на свободу и приехал в Петроград, в июле был направлен ЦК РСДРП(б) в Сормово. 

С июля по октябрь 1917 года — секретарь Сормовского комитета РСДРП(б), начальник Сормовского штаба Красной Гвардии. С декабря по январь 1919 года — секретарь Нижегородского губкома РСДРП(б), начальник штаба Красной Гвардии Нижнего Новгорода. Был одним из руководителей большевистского переворота в Нижнем Новгороде. С января по 30 мая 1919 года — заместитель председателя Нижегородского губернского комитета РКП(б). С 30 мая по 6 сентября 1919 г. председатель Нижегородского губернского комитета РКП(б), председатель Исполнительного комитета Нижегородского губернского Совета.

С 28 октября по 26 ноября 1919 года — председатель Воронежского губернского организационного бюро РКП(б). С ноября 1919 по октябрь 1920 г. — председатель Воронежского губернского комитета РКП(б).

В 1920—1921 годах — заведующий Организационно-инструкторским отделом, член ЦК КП(б) Туркестана. В 1921—1923 годах — инструктор ЦК РКП(б).

В 1923—1924 годах находился на излечении, с 1924 г. — заведующий Организационно-инструкторским отделом ЦКК РКП(б), инспектор Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР.

С 31 мая 1924 г. по 30 октября 1930 г. — член Партийной коллегии ЦКК РКП(б) — ВКП(б) и внеплановый инспектор Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР.

С декабря 1927 г. по 30 октября 1930 г. — член Партийной коллегии Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б).

Умер в Москве.

Примечания

Ссылки 
 «За власть Советов!» (вспоминают участники борьбы за Советскую власть в Нижегородской губернии), Горький, 1967
 Очерки истории Горьковской организации КПСС, ч. 1, Горький, 1961.
 Политическая каторга и ссылка. Биографический указатель. 1929. С. 17.
 Шляков К., «М. С. Сергушев», Горький, 1971.
 Аксенов Маркел Прокопьевич (в 1914-1917 Сергушев Михаил Сергеевич)
 Нижегородчина. Сергушев Михаил Сергеевич (Аксенов Маркел Прокопьевич) 
 Михаил Сергушев

Революционеры России
История Нижнего Новгорода
История Воронежа
Большевики
Члены РСДРП
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1886 году
Родившиеся в Московской губернии
Родившиеся в Орехово-Зуевском районе
Умершие в 1930 году
Умершие в Москве
Умершие 30 октября
Первые секретари Горьковского обкома КПСС
Первые секретари Воронежского обкома КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Кандидаты в члены ВЦИК
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)